AMI Kappers (bedrijf), een Nederlandse keten van kapsalons
 AMI Kappers Schaatsteam, een Nederlandse marathonschaatsploeg